Тоне Кунтнер (Трате Нова Горица, 13. мај 1943) је југословенски и словеначки филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1966. || Амандус || Свештеник
|-
| 1969. || Седмина || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1971. || На кланцу || Лојзе
|-
| 1971. || Последња станица || /
|-
| 1972. || Кад дође лав || 
|-
| 1973. || Пастирчићи || /
|-
| 1976. || Идеалиста || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1982. || Непокорени град (ТВ серија) || /
|-
| 1982. || Шпанац (ТВ мини серија) || /
|-
| 1982. || Варностне заворе (ТВ филм) || /
|-
| 1986. || Херетик (ТВ филм) || Јуриј Драголич
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1995. || Халгато || 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2001. || Барабе || Мартин
|-
| 2001. || Сородне душе || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е
|-
| 2012. || Шангхај || Управник
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1943.
Словеначки глумци
Југословенски глумци